Захариев — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Захариев, Васил (1895—1971) — болгарский художник-график, ректор Болгарской национальной художественной академии.
 Захариев, Захари Симеонов (псевдоним Волкан Семёнович Горанов; 1904—1987) — болгарский военный лётчик в Рабоче-крестьянской Красной Армии (1929—1944), Герой Советского Союза, Герой Народной Республики Болгария; военачальник Болгарии в звании генерал-полковника, заместитель министра обороны НРБ.
 Захариев, Эдуард (1938—1996) — болгарский режиссёр и сценарист.
 Захариев, Юрий Валентинович (род. 2002) — украинский боксёр.

См. также